Роберт Беллин (; 30 июня 1952, Грейт-Ярмут) — английский шахматист, международный мастер (1978).

В составе сборной Англии дважды участвовал на командных чемпионатах Европы (1977—1980). На 7-м чемпионате (1980) в Скара команда заняла 3-е место.

Женат на английской, ранее чехословацкой, шахматистке Яне Беллин.

Книги 
 Test Your Positional Play: How You Should Think In Chess в соавторстве с Pietro Ponzetto
 Mastering the King's Indian Defense (A Batsford Chess Book) в соавторстве с Pietro Ponzetto
 Winning With the Dutch (The Macmillan Chess Library)
 Understanding The King's Indian (Understanding The Openings) в соавторстве с Pietro Ponzetto
 Trompowski Opening and Torre Attack (The tournament player's repertoire of openings)
 Mastering the Modern Benoni and the Benko Gambit (Mastering the Openings) в соавторстве с Pietro Ponzetto
 London System Repertoire

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Англии